Roseburg (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Roseburg (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Roseburg North, een plaats in de Amerikaanse staat Oregon